Томас Хакл Уэ́ллер (; 15 июня 1915, Анн-Арбор, штат Мичиган — 23 августа 2008, Нидем, штат Массачусетс) — американский врач-вирусолог.

Член Национальной академии наук США (1964), Американской академии искусств и наук.

Биография

Научная карьера 

Окончил Мичиганский университет (1936), доктор медицины (1940). Работал в Бостоне, в Гарвардской медицинской школе (1936—1939), детской больнице (1940—1941). Во время Второй мировой войны вступил в Медицинский корпус армии США и работал в Антильской медицинской лаборатории в Пуэрто-Рико. После войны вновь работал в детской больнице Бостона (1945—1946), затем в Педиатрическом центре (с 1947 года), в Гарвардской школе здравоохранения (с 1954 по 1981 год, профессор и заведующий отделом тропической медицины).

Изучал полиомиелит. Однако, деятельность Уэллера не была ограничена изучением полиомиелита. В 1950-х годах выделил возбудителя ветряной оспы и опоясывающего лишая и доказал, что оба заболевания вызываются одним и тем же вирусом. В 1955 году выделил возбудителя цитомегаловирусной инфекции. Позже занимался другими вирусными инфекциями и гельминтозами человека. В 1963 году участвовал в открытии вируса, вызывающего коревую краснуху.

Семья 
Женился в 1945 году на Кэтлин Фейхи (). У них было четверо детей: сыновья Питер и Роберт, дочери Джанет и Ненси.

Общественная деятельность 
В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Основные труды 
Основные работы по паразитологии, тропической медицине, бактериологии, культивированию вирусов: цитомегаловируса, вируса Коксаки, ветряной оспы, герпеса, полиомиелита. Cовместно с Дж. Эндерсом и Ф. Роббинсом установил, что вирус полиомиелита не является нейротропным, и разработал метод культуры клеток для выращивания вирусов, обусловивший быстрое развитие вирусологии.

Нобелевская премия 
 Нобелевская премия 1954 года (совместно с Дж. Эндерсом и Ф. Роббинсом).

Примечания

Ссылки 
 

Вирусологи США
Выпускники Гарвардского университета
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Колледжа литературы, науки и искусств Мичиганского университета
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Президенты научных обществ США